

Семён Пейсахович (Павлович) Школьников (17 октября 1901, Могилёв — 7 мая 1977, Минск) — советский художник-гримёр, теоретик и педагог в области гримёрного искусства. Заслуженный деятель культуры Белорусской ССР (1966).

Биография 
В 1923—30 годах учился у известного художника Ю. Пэна. С 1921 года — гримёр в театрах Могилёва и Энгельса, в 1941—1971 гг. — в Государственном русском драматическом театре БССР имени Горького, одновременно в 1960—1977 гг. — преподаватель Белорусского театрально-художественного института.

Работал над созданием портретного грима Ленина для народного артиста СССР П. С. Молчанова, народных артистов БССР Д. А. Орлова и А. М. Генералова.

Сочинения 
 
 
 
 
 Školnikov, S. Historialliset päähineet, kampaukset ja korut / S. Školnikov; suomentanut Tuula Hillebrandt; Ammattikasvatushallitus. — Helsinki: Valtion painatuskeskus, 1984. — 234 p.: ill.

Литература 
 Энцыклапедыя літаратуры і мастацтва Беларусі : У 5 т. / рэдкал.: I.П. Шамякін (гал. рэд.) [i iнш.]. — Мінск : БелСЭ, 1987. — Т. 5 : Скамарохі — Яшчур. — С. 576.
 Тэатральная Беларусь: Энцыклапедыя : У 2 т. / рэдкал.: Г. П. Пашкоў [i iнш.] — Мінск : БелЭн, 2003. — Т. 2 : Лабанок — Яшчур. — С. 534.

Художники СССР
Публицисты СССР
Театральные педагоги СССР
Художники-гримёры по алфавиту
Театроведы СССР
Художники Белоруссии
Заслуженные деятели культуры Белорусской ССР
Театральные педагоги Белоруссии